Gegenschreiber bezeichnet:
 eine Funktion in der frühneuzeitlichen Finanzverwaltung, siehe: Probator
 Berggegenschreiber, eine Funktion in der Verwaltung des frühneuzeitlichen Bergwesens